Рост — фамилия.
Известные носители:
 Рост, Иван Акимович (1726—1791) — физик; ординарный профессор Московского университета.
 Рост, Корнелиус (1919—1983) — немецкий солдат.
 Рост, Нико (1896—1967) — голландский писатель и журналист.
 Рост, Сергей Анатольевич (настоящая фамилия — Титивин; род. 1965) — российский актёр, сценарист, теле- и радиоведущий, режиссёр.
 Рост, София (1813—1887) — российская предпринимательница голландского происхождения, основательница первого зоосада в Петербурге (ныне Ленинградский зоопарк). 
 Рост, Тимо (род. 1978) — немецкий футболист, полузащитник.
 Рост, Франк (род. 1973) — немецкий футболист, вратарь.
 Рост, Юрий Михайлович (род. 1939) — российский фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий.